Olaszország
Brione, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige, Trento megyében
Brione, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében